Hardbass bezeichnet:
 Hardbass (Musikrichtung), eine vor allem in Russland populäre Stilrichtung der elektronischen Tanzmusik
 Hardbass (Veranstaltung), eine jährliche Veranstaltung, bei der Hardstyle gespielt wird